Il singolare del Tata Open 2004 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Paradorn Srichaphan era il detentore del titolo.

Carlos Moyá ha battuto in finale Paradorn Srichaphan 6-4, 3-6, 7-6 (7-5).

Teste di serie 

  Carlos Moyá (campione)
  Paradorn Srichaphan (finale)
  Sjeng Schalken (semifinali)
  Tommy Robredo (semifinali)

 Félix Mantilla (quarti) 
 Rafael Nadal (primo turno) 
 David Ferrer (secondo turno) 
 Antony Dupuis (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Tata Open 2004